Anier ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Anier († unbekannt), estnischer Fußballspieler
 Hannes Anier (* 1993), estnischer Fußballspieler
 Henri Anier (* 1990), estnischer Fußballspieler